Meia
Numeral
Meia (futebol)

Desambiguação